Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! es la tercera parte de Donkey Kong Country. Fue desarrollado por Rareware y distribuido por Nintendo. Fue lanzado a finales de 1996 para Super Nintendo Entertainment System. Se realizó una versión de este juego para Game Boy Advance, el cual fue lanzado en noviembre de 2005. El 24 de diciembre de 2007 fue relanzado para la Consola Virtual.

Trama 

En esta entrega, Dixie Kong y su primo Kiddy Kong tienen que encontrar a los turistas perdidos (habían ido a un viaje de pesca) su novio Diddy Kong y Donkey Kong que fueron secuestrados. Mientras tanto, los Kremlings vuelven bajo el mando del misterioso robot KAOS, al cual Baron K. Roolenstein lo controla en secreto. A diferencia de la entrega anterior, cuyo tema giraba en torno a piratas de alta mar, este juego es una mezcla entre un tema mecánico y un tema genérico similar a la primera parte de la trilogía, pero a diferencia de Donkey Kong Country, donde los escenarios de los niveles tenían paisajes a menudo tropicales, en esta entrega los paisajes presentan rasgos animados y coloridos con climas similares a Europa del Norte y Canadá. Los acontecimientos del juego ocurren en el Kremisferio Norte, hasta ahora no visto en Donkey Kong Island.

Personajes 
 
Los Kong que te apoyaron en las entregas pasadas regresan, aunque con distintos oficios y actividades:
     
 Cranky Kong 

Solo aparece en el minijuego de Swanky Kong. Cranky compite contra ti, si le vences ganarás monedas y plátanos. A diferencia de Donkey Kong Country y Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest, ya no da consejos a los Kongs.

 Wrinkly Kong 

Wrinkly Kong ahora se encuentra en cuevas donde el jugador puede guardar su progreso. Es también donde todos los Banana-Birds que recoges son cuidados. En Game Boy Advance es un lugar de meditación. 

 Funky Kong 

Funky controla su taller donde puedes alquilar su lancha, cuando le entregues un parche te dará un Aerodeslizador después de que le entregues dos Tabla de esquí te dará un Jet Esquí, y si recolectas todas las DK Coins te dará un Helicóptero. Funky Kong es quien sugirió que Dixie Kong cuide a su primo Kiddy Kong y se lo lleve contigo al principio del juego.

 Swanky Kong

Anfitrión de su minijuego en el cual ganas monedas, vidas y plátanos. En vez de trabajar en un estudio de TV ahora trabaja en una feria.

Animales amigos 

 
Los animales-compañeros que vuelven son:

 Enguarde: Enguarde vuelve desde el primer Donkey Kong Country, con los movimientos Picotazo y Supercarga.

 Squitter: El vuelve desde Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest, puede lanzar telarañas a los enemigos y también se pueden hacer plataformas. Una actualización con respecto al título anterior es que puede destruir enemigos con solo pisarlos.

 Squawks: También vuelve de Donkey Kong Country, tiene la capacidad de lanzar galletas. No puede agarrar barriles.

 Quawks: Vuelve desde Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest. Es el hermano de Squawks, son casi iguales con la excepción de que él tiene las plumas moradas. No puede lanzar galletas, pero puede agarrar barriles.

Los compañeros nuevos:

 Ellie: Nueva en la serie. Ella puede, con su trompa, absorber Barriles y en algunos niveles, succionar agua para dispararla, no puede acercarse si hay un Sneek (rata) cerca.

 Parry: Nuevo en la serie. Es un pájaro pequeño que se pone arriba de los Kongs, permitiendo obtener bananas, monedas normales y DK Coins que no se pueden obtener con un salto normal ni cuando lanzas el otro Kong.

Los hermanos Oso 

 Bazaar: Tiene una tienda en el mapa principal cerca de Wrinkly Kong y los alquileres de Funky Kong. Él tiene la concha que necesita Barnacle, el espejo que pide Barter y los bombones que tiene que conseguir Balchelor (solo en  Game Boy Advance). 
 Barnacle: Se encuentra en Lago Orangatanga. Quiere completar su colección de conchas. En la versión de Game Boy Advance fue movido a Pacífica.
 Brash: Se encuentra en Bosque Kremwood. Es el que lleva el récord de ser el más rápido en cruzar el segundo nivel de este mundo (1min:15seg) hasta que sea ganado por los Kongs. Brash se enoja tanto que golpea su mesón, y con ello logra mover un tronco, por el cual logran pasar el dúo Kong a una cueva secreta.
 Blunder: Ubicado cerca de Lago Orangatanga y Bosque Kremwood. Revela por casualidad como abrir el mundo perdido.
 Bazooka: Controla un cañón en Mekanos.
 Blue: Ubicado en Valle de Algodón. Piensa que otro Hermano Oso olvidó su cumpleaños.
 Bramble: Atiende una florería sobre el mapa principal cerca de Valle de Algodón y Mekanos.
 Blizzard: Situado en K3. Es el único Oso que entrega un presente de cumpleaños para Blue (pero necesita a Dixie y Kiddy Kong para entregarlo).
 Benny y Björn: Operan telesillas en Cumbre Afilada.
 Barter: Dueño de una Ferretería sobre el mapa principal cerca del Canto de Cumbre Afilada y K3.
 Baffle: Se encuentra en Núcleo Kaos. Se especializa en resolver acertijos.
 Boomer: Trabaja con explosivos en Krematoa, el Mundo Perdido. Cuando has pagado 15 Monedas de Bonus, despeja caminos para alcanzar niveles de Krematoa.
 Bachelor: Solamente en la versión de Game Boy Advance, sustituye al Oso Barnacle en el Lago Orangatanga. Quiere que los Kongs recojan una rosa y bombones para su cita.

Mundos 
 
 Lago Orangatanga: Es el primer mundo en el juego. El Lago Orangatanga tiene varios niveles de muelles y molinos. También de una manera extraña encontramos un nivel de nieve. El jefe es Belcha, un barril grande y agresivo que escupe barriles, que en su interior trae insectos que al usarlos como proyectiles harás que este barril gigante los trague y al repetir por esto, caiga con su fuerza.

 Bosque Kremwood: Un bosque grande con un río que lo atraviesa, también consta de varios árboles gigantescos entre ellos uno con un molino grande. Su jefe es Arich, una araña gigante que escupe veneno.

 Mekanos: Pequeña isla llena de desperdicios, tubos de desagüe, y fábricas químicas, mundo altamente contaminado. En la versión beta, la isla había sido un bosque lleno de árboles (los que hay están en proceso de ser cortados). Su jefe es KAOS, un robot y el villano principal del juego.

 Valle de Algodón: Un mundo acuático, se ubica en Kremisferio del Norte, tiene varias cascadas que caen a un lago. El jefe es Squirt, un monstruo parecido a un caracol detrás de una cascada que trata de hacerte caer escupiendo agua.

 K3: Montaña nevada llena de cuestas, allí encontramos una fábrica y una cascada ubicada al lado izquierdo de la fábrica. Su jefe es Bleak, un hombre de nieve que lanza bolas de nieve. El nombre es una parodia a la 12.ª montaña más alta del mundo, K-3 (ahora conocido como Broad Peak).

 Cumbre Afilada: Mundo con una cadena montañosa llena de rocas y cuevas, tiene dos telesillas (una que hay que reparar). El jefe es Barbos, un erizo de mar gigante. En la versión de Game Boy Advanc3, Barbos quien es movido a Pacífica es substituido por Kroctopus el Kraken.

 Pacífica: Un nuevo mundo, el cual sólo se encuentra en la versión de Game Boy Avance de Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble, es un área grande de agua con una cascada y un bosque. El jefe es Barbos, el jefe original de Razor Ridge.

 Núcleo Kaos: Área final, aunque si se toman en cuenta todos los niveles este mundo es el penúltimo, aquí es donde encontramos el castillo KAOS. Hay niveles con relámpagos y con agua venenosa (la cual en un nivel invierte los controles). El jefe es KAOS, y su inventor Baron K. Roolenstein. Después de vencer al jefe verás el primer final del juego. Este es el séptimo nivel original de la versión de Super Nintendo Entertainment System.

 Krematoa: Similar al Mundo Perdido de Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest, tanto como en que son áreas secretas y como los Kongs deben pagar con Monedas de Bonus para entrar en los niveles. Para acceder a este mundo perdido debes dar vueltas en sentido antihorario a las 4 piedras que se encuentran a la derecha de Mekanos. Krematoa pudo haber sido una vez una isla con un volcán activo que se hundió en el océano. Está lleno de rocas y cuevas, tiene un bosque petrificado. El nombre es una referencia a Krakatoa, un volcán ubicado en el Estrecho Sunda. Boomer el Oso, el Brother Bear de Krematoa, se especializa en explosivos, es a quien hay que pagarle con 15 monedas de Bonus por explosión. La música de Krematoa es poco diferente a las de los otros mundos. Al derrotar al jefe final del juego (que es Baron K. Roolenstein), podrás ver el verdadero final del juego, aunque para ello necesitas conseguir todos los pájaros plátanos, además de tener todas las DK Coins.

Música 

La banda sonora de Donkey Kong Country 3 fue compuesta por Eveline Fischer y David Wise, aunque es Fischer quien produce la mayor parte de la música en el juego. Cuando Wrinkly Kong se encuentra jugando con el Nintendo 64, la música del castillo de Super Mario 64 (1996) puede ser oída. Esto es porque el juego salió el año 96, por lo que se le hizo un tipo de publicidad a la nueva Nintendo 64.

Port de Game Boy Advance 
 
Como con los dos Donkey Kong Country pasados, se realizó un port de Game Boy Advance desarrollado por Rareware (lanzado el 7 de noviembre de 2005). El port omite el subtítulo del original: "Dixie Kong's Double Trouble". Entre los cambios Pacífica, un mundo nuevo, exclusivo para la versión de Game Boy Advance, accesible, más o menos, a mitad del desarrollo del juego. Es por esto que se diferencia de otros port de Game Boy Advance como Yoshi's Island, donde las nuevas etapas solo se hacen accesibles después de terminar el juego. En Pacífica hay un jefe antiguo (el erizo gigante), y en la versión original en Cumbre Afilada donde se sustituye el antiguo jefe. El port incluye un nuevo menú de trampas y una nueva banda sonora (que sustituye a la anterior por completo) realizada por David Wise. Algunos fanáticos criticaron la nueva banda sonora. Sin embargo, GameSpot dijo en su revisión que la música estaba en algunos casos mejor que la original, por ejemplo los niveles de muelle del Lago Orangatanga, la música de los jefes es sustituida por una estilo espionaje.
El port también tiene cambios menores, incluyendo una pantalla más brillante. Las cuevas de Wrinkly Kong son omitidas, y son sustituidas por el Dojo de Cranky Kong, cuyo símbolo es Ж. Los minijuegos de Swanky ahora se convierte en un minijuego de realidad virtual donde el jugador debe recoger estrellas.

Juego de palabras 

 
 Kremisferio del Norte es un juego de palabras a partir del Hemisferio Norte, que es la mitad de la superficie del planeta que es desde el norte del Ecuador.
 El nombre del antagonista principal, Baron K. Roolenstein, está basado en la novela Frankenstein. Además su aspecto es de científico pero con un parecido al monstruo Frankenstein lo que le da parecido a ambos Frankenstein de la historia (el científico y el monstruo, es creador de un organismo más o menos pensante que depende de una cantidad reducida de cerebros ajenos (KAOS que requiere 2 en vez de 1 como el original) y posee electricidad en su cuerpo (es un robot a diferencia del original que es un monstruo con electricidad conducida con tornillos de voltaje en su cuello para darle vida, dado que esta hecho de partes de cadáveres) y tiene un castillo con el nombre de su creación.
 El Knautilus, es una parodia al Nautilus (Julio Verne) Nautilus de Veinte mil leguas de viaje submarino
 La Guerra Kremean (Bazooka habla de ella) viene del nombre de la Guerra de Crimea.
 Los osos que manejan las telesillas en Cumbre Afilada, Benny y Bjorn es una referencia a Benny Andersson y Björn Ulvaeus del grupo ABBA.
 Cuando Baron K. Roolenstein aparece después de derrotar a KAOS, dice, "Lo hubiera hecho si no fuera por estos niños entrometidos", es una línea de Scooby-Doo.
 El nivel del jefe de K3, Bleak, es llamado la Casa de Bleak (Bleak's House), es un juego de palabras de la novela de Charles Dickens Casa desolada.
 El nivel de nieve del Lago Orangatanga, Ruta Nevada (Skippa's Row) está basado en la banda estadounidense Skid Row.
 El Bosque de Kremwood es una referencia al Bosque de Sherwood, de Robin Hood.

Trucos 

 En este juego Funky Kong puede darte el Girocóptero, un helicóptero con el cual puedes llegar a zonas del mapa inaccesibles de otra manera, pudiendo así capturar a los 3 pájaros plátano restantes (de un total de 13). Para que te den esta nave, debes obtener todas las Monedas DK del juego.

 Mientras estás en el Girocóptero, puedes dar 3 giros sobre ti mismo en el aire para obtener mágicamente la flor requerida por el oso Bachelor (un indicio de hacer bien el truco es que al completar los giros se oirá un sonido).

 La mayoría de pájaros plátano son de fácil ubicación, exceptuando el de Núcleo Kaos. Para encontrarlo debes nadar en forma de 8 alrededor de las piedras.

 Puedes conseguir a Krematoa en el 2º lago, donde están el mundo de Mekanos, encontradas cuatro piedras, debes girar por fuera de ellas en sentido contrario a las agujas del reloj y después de varios giros saldrá Krematoa.

Videojuegos de 1996
Videojuegos de Consola Virtual
Videojuegos de Consola Virtual para Wii
Videojuegos de Consola Virtual para Wii U
Videojuegos de Donkey Kong
Videojuegos de Nintendo
Videojuegos de plataformas
Videojuegos para Game Boy Advance
Videojuegos para Super Nintendo
Videojuegos con protagonistas femeninas
Videojuegos de un solo jugador y de multijugador
Videojuegos con protagonistas no jugables
Videojuegos con música de David Wise